Audel ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Audel (* 1983), französischer Fußballspieler mit Wurzeln in Martinique
 Thierry Audel (* 1987), französischer Fußballspieler